Vergeving (algemeen), een ander iets niet meer nadragen
Vergeving (christendom), een speciale betekenis in het christendom

Zie ook:
 Vergevingsgezindheid, als beleidsterm binnen het verkeersveiligheidsbeleid 'Duurzaam Veilig'